Opera (italienisch „Oper“) steht für:
 Opera Software, norwegischer Softwareentwickler
 Opera (Browser), ein Webbrowser
 Opera (Einheit), ein Flächenmaß in Dalmatien
 Opera (Lombardei), italienische Gemeinde in der Metropolitanstadt Mailand
Opera (Metró Budapest), U-Bahnhof in Budapest
 Opera (Zeitschrift), britische Musikfachzeitschrift
 Opera, Originaltitel des italienischen Horrorfilms Terror in der Oper (1987)
 MSC Opera, Kreuzfahrtschiff

Opéra (französisch „Oper“) steht für:
 Opéra (Métro Paris), eine Haltestelle der Pariser Métro
 Opéra Magazine, französische Musikfachzeitschrift
 die französische Bezeichnung der Opern-Torte
 Ópera (Schiff, 1979), 1979 gebautes portugiesisches Fährschiff

OPERA steht für:
 OPERA (Experiment) (Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus), ein Neutrinooszillationsexperiment

Siehe auch:
 Oper
 Operon
 Sator-Quadrat

Abkürzung